Hollweck ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hollweck (1854–1926), deutscher Kanonist
 Ludwig Hollweck (1915–1990), deutscher Archivar und Historiker